Инди́го может означать:

 Индиго — кристаллы фиолетового цвета.
 Индиго — разновидность синего цвета.

Телекоммуникации 
 Индиго Сомонком — таджикский оператор сети сотовой связи.

Биология 
 Индиго — растение.

География 
 Бухта И́ндиго — старое название Индигской губы, залива Баренцева моря в устье реки И́ндига.

Прочее 
 «Индиго» — фильм 2008 года.

См. также 
 Дети индиго